Александр Петросян:
 Петросян, Александр Самвелович (род. 1986) — армянский футболист.
 Петросян, Александр Сергеевич (род. 1965) — российский фотограф и фотохудожник.